Barnegöl kan syfta på ett antal insjöar i Sverige:

Barnegöl (Locknevi socken, Småland), sjö i Vimmerby kommun, 
Barnegöl (Målilla socken, Småland), sjö i Hultsfreds kommun,  (4 ha)

Se även
Barnagöl
Barngöl

Listor över Sveriges insjöar baserat på namn